La loparite è un minerale del gruppo della perovskite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
Ossidi e idrossidi (minerali)